Кинзау () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Ландсберг-на-Лехе.  Население составляет 1041 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,44 км². Официальный код  —  09 1 81 129.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Баварии